Irupana (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Irupana (plaats), een plaats in deze gemeente